Eldar Rønning (ur. 11 czerwca 1982 w Levanger) – norweski biegacz narciarski, sześciokrotny medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Na mistrzostwach świata w Sapporo zdobył brązowy medal w sprincie technika klasyczną, ulegając tylko swojemu rodakowi Jensowi Arne Svartedalowi oraz Matsowi Larssonowi ze Szwecji. Na tych samych mistrzostwach zdobył też wraz z Odd-Bjørnem Hjelmesetem, Larsem Bergerem i Petterem Northugiem złoty medal w sztafecie 4x10 km. Ponadto był także w składzie sztafety norweskiej 4x10 km, która wywalczyła złoty medal podczas mistrzostw świata w Libercu. Obok niego w sztafecie tej biegli jeszcze Northug, Hjelmeset oraz Tore Ruud Hofstad.

Startował także w biegu łączonym na 30 km na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, ale zajął dopiero 36. miejsce. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2006/2007, kiedy to zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. W sezonie 2004/2005 był drugi w klasyfikacji sprintu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium etapów w zawodach PŚ

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2014/2015: 14.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 Oficjalna strona 
  

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Norwescy olimpijczycy (Soczi 2014)
Urodzeni w 1982
Zdobywcy medalu Holmenkollen